El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de Belén es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a la advocación mariana de Nuestra Señora de Belén:

Iglesias

En Argentina 

 Iglesia de Nuestra Señora de Belén (más conocida como Iglesia de San Pedro Telmo), iglesia católica en la ciudad de Buenos Aires;

En Chile 

 Iglesia de Nuestra Señora de Belén, iglesia católica en el pueblo de Belén;

En Colombia 

 Iglesia de Nuestra Señora de Belén, iglesia católica en la ciudad de Medellín;

En España 
 Iglesia de Nuestra Señora de Belén, iglesia católica en Barcelona;
 Iglesia de Nuestra Señora de Belén, iglesia católica en Carrión de los Condes;
 Iglesia de Nuestra Señora de Belén, iglesia católica en Crevillente;

En Perú 

 Iglesia de Nuestra Señora de Belén (más conocida como Iglesia de Belén), iglesia católica en la ciudad de Huaraz.